Евге́ний Савостья́нов:
 Савостьянов, Евгений Вадимович (род. 1952) — заместитель руководителя Администрации президента РФ (1996—1998).
 Савостьянов, Евгений Евгеньевич (род. 1988) — белорусский футболист.